Franska alfabetet är baserad på det latinska alfabetet. Det använder de 26 standardbokstäverna. 

{| class="wikitable"
! rowspan=2 | Bokstav || colspan=2 | Bokstavens namn
|-
! Uttal || Stavning
|-
| A ||  || a
|-
| B ||  || bé
|-
| C ||  || cé
|-
| D ||  || dé
|-
| E ||  || e
|-
| F ||  || effe
|-
| G ||  || gé
|-
| H ||  || hache
|-
| I ||  || i
|-
| J ||  || ji
|-
| K ||  || ka
|-
| L ||  || elle
|-
| M ||  || emme
|-
| N ||  || enne
|-
| O ||  || o
|-
| P ||  || pé
|-
| Q ||  || ku
|-
| R ||  || erre
|-
| S ||  || esse
|-
| T ||  || té
|-
| U ||  || u
|-
| V ||  || vé
|-
| W ||  || double vé
|-
| X ||  || ixe
|-
| Y ||  || i grec
|-
| Z ||  || zède
|}

Noterbart 
 W och K används sällan i lånord och regionala ord, 'ou' representerar W-ljudet, medan Q används oftare än i engelskan.
 Vokaler är A, E, I, O, U och ibland Y.
 Ordböcker utelämnar ofta stor bokstav, oftast beroende på teknisk inverkan.

Alfabet baserade på det latinska alfabetet
Franska